Barbus est un nom, qui peut faire référence à :

Zoologie 
 Barbus, nom commun donné à des poissons de la famille des Cyprinidés, notamment du genre Puntius
 Barbus un genre de poisson de la famille des Cyprinidés

Divers 
 Les Quatre Barbus, un groupe vocal français.
 Les Barbus (ou Primitifs), groupe de peintres néoclassiques vers 1800
 Malheur aux barbus ! première saison du feuilleton radiophonique français Signé Furax
 Les 3 barbus de Sonoyta, huitième album de la série de bande dessinée  Jerry Spring de Jijé.

Voir aussi